Елен Баркин () је америчка глумица, рођена 16. априла 1954. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1982. || Ресторан || -{Diner}- || Бет
|-
| 1983. || || -{Tender Mercies}- || 
|-
| 1983. || || -{Eddie and the Cruisers}- || 
|-
| 1984. || || -{The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension}- || 
|-
| 1986. || || -{Down by Law}- || 
|-
| 1987. || || -{The Big Easy}- || 
|-
| 1987. || || -{Siesta}- || 
|-
| 1989. || || -{Sea of Love}- || 
|-
| 1990. || || -{Johnny Handsome}- || 
|-
| 1991. || Свич || -{Switch}- || 
|-
| 1992. || || -{Into the West}- || 
|-
| 1993. || || -{This Boy's Life}- || 
|-
| 1995. || || -{Bad Company}- || 
|-
| 1996. || Обожавалац || -{The Fan}- || 
|-
| 1998. || Параноја у Лас Вегасу || -{Fear and Loathing in Las Vegas}- || 
|-
| 1999. || || -{Drop Dead Gorgeous}- || 
|-
| 2000. || || -{Mercy}- || 
|-
| 2001. || || -{Someone Like You}- || 
|-
| 2004. || || -{She Hate Me}- || 
|-
| 2004. || || -{Palindromes}- || 
|-
| 2006. || || -{Trust the Man}- || 
|-
| 2007. || Играј своју игру 3 || -{Ocean's Thirteen}- || Ебигејл Спондер
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1954.
Америчке глумице
Добитници награде Тони
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа